Ян Глебович:
 Глебович, Ян Юрьевич (ок. 1480—1549) — государственный деятель Великого княжества Литовского.
 Глебович, Ян Янович (1544—1590) — государственный деятель Великого княжества Литовского.